Международные летние курсы новой музыки () — цикл лекций и семинаров по современной музыке в Дармштадте. Курсы проводятся с 1946 года ежегодно (международные — с 1948), с 1970 г. — раз в два года. Представляют собой важнейший образовательный и информационный центр в области радикальных музыкальных практик. К Летним курсам приурочен международный музыкальный фестиваль, известная площадка, на которой проходят премьеры современной музыки.

Центральными фигурами раннего этапа в развитии курсов были молодые композиторы-авангардисты Пьер Булез, Бруно Мадерна, Карлхайнц Штокхаузен, Луиджи Ноно, Лучано Берио, Анри Пуссёр. Постепенно доминирование этого круга авторов стало вызывать недовольство у слушателей и администрации курсов, и с 1970 года начался процесс расширения диапазона представляемых на курсах эстетик. Среди участников, проводивших свои семинары, были также Маурисио Кагель, Брайан Фернихоу, Вольфганг Рим, Милтон Бэббитт  и другие композиторы.

Руководители 

 Вольфганг Штайнеке (1946—1961)
 Эрнст Томас (1962—1981)
 Фридрих Хоммель (1981—1994)
 Зольф Шефер (1995—2009)
 Томас Шефер (с 2009 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 О. Ю. Пузько. Дармштадтские Международные летние курсы новой музыки и западноевропейский послевоенный музыкальный авангард: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. — М.: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2009.
 Л. Морозова. Дармштадт — что-то среднее между пионерлагерем и исследовательской лабораторией // Colta.ru, 25.08.2014.

Музыкальное образование в Германии
Академическая музыка в Германии
Культура Дармштадта